Оніщук Владислав Іванович (1998—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Оніщук Катерина Василівна (нар. 1982 р.) — українська письменниця
 Оніщук Олександр Васильович (3 вересня 1975 року) — український, згодом американський шахіст, гросмейстер
 Оніщук Микола Васильович (26 жовтня 1957) — кандидат юридичних наук (1987); міністр юстиції України
 Оніщук Сергій Анатолійович — капітан СБУ, учасник російсько-української війни.
 Оніщук Юрій Васильович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Оніщук Юрій Віталійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Онищук

Українські прізвища